Jaritz ist der Familienname von:

 Florian Jaritz (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Gerhard Jaritz (* 1949), österreichischer Historiker
 Hermann Jaritz (1848–nach 1902), deutscher Theaterschauspieler und -intendant
 Horst M. Jaritz (* 1960), österreichischer Künstler
 Karl-Heinz Jaritz (* 1938), deutscher Stenograf
 Leo Jaritz (1908–1989), österreichischer Musiker
 Nicos Jaritz (* 1953), Musiker
 Paul Jaritz (1891–1987),  Flugzeug-Konstrukteur
 Simon Jaritz (* 1975), Schauspieler, Träger des Nestroy-Theaterpreis